Heuneburg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Heuneburg, frühgeschichtliche Höhensiedlung bei Hundersingen (Herbertingen), Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Heuneburg (Fischbachtal), keltischer Ringwall bei Lichtenberg, Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen

Siehe auch:
 Große Heuneburg (Upflamör)
 Henneburg
 Heunburg